Mistrzostwa Europy U-18 w koszykówce mężczyzn (oficjalna nazwa: FIBA Africa Under-18 Championship for Men) – rozgrywany co dwa lata, od 1977 roku turniej koszykówki mężczyzn o mistrzostwo kontynentu afrykańskiego do lat 18, organizowany przez FIBA Africa. Dwie najlepsze drużyny rozgrywek awansują do mistrzostw świata do lat 19.

Między I a II edycją minęły trzy lata, podobnie jak między edycjami 1984 i 1987. W 1988 roku mistrzostwa rozegrano po roku przerwy. W latach 1990–1998 były natomiast rozgrywane co cztery lata. Od 1998 roku są rozgrywane regularnie co dwa lata.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

MVP

Szczegóły uczestnictwa

Rekordy mistrzostw świata U-19

Uwagi

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w koszykówce mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 Mistrzostwa Afryki U–18 na afrobasket.com

Linki zewnętrzne 
 FIBA Afryka 

U18 mężczyzn